Arvida, une ville du Saguenay
Arvida Corporation, une entreprise de développement immobilier américaine aujourd'hui disparue